Смаилов:
 Смаилов, Алихан Асханович (род. 1972) — казахстанский политик, премьер-министр Казахстана.
 Смаилов, Амангельды Халауденович (род. 1962) — аким города Кокшетау.
 Смаилов, Арман Ирсинович (род. 1997) — казахстанский футболист, нападающий.
 Смаилов, Джумадил (1893—1971) — заведующий конефермой колхоза «Талапты» Шаульдерского района Южно-Казахстанской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Смаилов, Ерлан Байкенович — аким Джезказганской области (1996—1997).
 Смаилов, Камал Сейтжанович (1932—2003) — казахский журналист.
 Смаилов, Мукан (1907—1964) — Герой Социалистического Труда.